Sanciprianesi – abitanti di San Cipriano (Serra Riccò)
Sanciprianesi – abitanti di San Cipriano Picentino
Sanciprianesi – abitanti di San Cipriano Valdarno
Sanciprianesi – abitanti di San Cipriano d'Aversa